Tampereen Pyrintö (sportvereniging) - omnisportvereniging in Finland
 Tampereen Pyrintö (basketbal) - basketbalafdeling van bovenstaande vereniging